Ebhardt steht für:

 Ebhardt-Brunnen, im 19. Jahrhundert auch Gutenberg-Brunnen genannte Anlage in Hannover

Ebhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Ebhart (* 1952), österreichischer Theologe
 Bodo Ebhardt (1865–1945), deutscher Architekt und Burgenforscher
 Ernst Ebhardt (* 1849), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (SPD)
 Heinrich Ebhardt (um 1808–1899), deutscher Buchdrucker und Fabrikant, gilt als der Erfinder der Geschäftsbücher
 Julius Ebhardt (1816–1894), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Kurt Ebhardt (* 1890; † nach 1936), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Matthias Ebhardt (* 1981), deutscher Kanute